Kerc (bzw. Kerč) ist der Name der Orte:

 Cârța (Sibiu) in Rumänien
 Kertsch in der Ukraine

Siehe auch:
 Kerz
 Kertz